Residuum (Plural Residuen, v. lat. residuum „das Zurückgebliebene, der Rest“) bezeichnet

In der Mathematik
 speziell in der Numerik und Statistik die Abweichung vom gewünschten Ergebnis, welche entsteht, wenn in eine Gleichung Näherungslösungen eingesetzt werden, siehe Residuum (Numerische Mathematik) beziehungsweise Störgröße und Residuum
 eine bei der Berechnung von Kurvenintegralen auftretende Größe, siehe Residuum (Funktionentheorie)
 speziell in der Zahlentheorie die Eigenschaft, modulo einer anderen Zahl ein Quadrat zu sein, siehe quadratischer Rest

In der Geologie
 nichtkristallisierte Bestandteile des Magmas, siehe Residuum (Magma)
 Rückstände, die Verwitterungen standhielten, siehe Residuum (Verwitterung)
In der Medizin
 das Zurückbleiben von Restsymptomen einer Erkrankung nach der Genesung, siehe Residualsymptom
 den Rest Luft, der nach dem Ausatmen in der Lunge verbleibt, siehe Residualvolumen

sowie

 in der Soziologie eine „wirkende Restgröße“, siehe Residuum (Pareto)
 in der Biochemie ein Monomer eines Makromoleküls, siehe Residuum (Biochemie)
 in der Volkswirtschaft ein Sammelterm für alle Faktoren, die zu Wirtschaftswachstum führen und nicht bereits durch die Kapitalakkumulation abgedeckt sind, siehe Solow-Residuum
 In der Immobilienwirtschaft das Ergebnis eines Verfahrens, bei dem der maximal tragfähige Bodenwert ermittelt wird, siehe Residualwertverfahren
 den Anteil des Volkseinkommens, der nach Abzug des Arbeitseinkommens verbleibt, siehe Residualeinkommen
 die Rekonstruktion der Grundfrequenz eines Klanges durch die akustische Wahrnehmung des Menschen, siehe Residualton
 in der Archäologie Anlagerungen an Artefakten oder Objekten
 den Anspruch aus einem unvollständigen Vertrag, siehe Residualrecht

Siehe auch:
 Residualgröße in der Betriebswirtschaftslehre